Timbira pode referir-se a:

 Poesia
Os Timbirasː Poema épico.
 Localidade
Timbirasː Município brasileiro do estado do Maranhão
 Povos
Timbira (povos)ː Povo indígena brasileiro
 Língua
Língua timbiraː Língua do povo Timbira, do Meio-Norte brasileiro.
 Forças armadas
S Timbira (S-32)ː submarino da marinha do Brasil.

Desambiguação